Іван Ковалик:

 Ковалик Іван Васильович — Середньоугринівський сільський голова Калуського району Івано-Франківської області у 1994—2000 роках.
 Ковалик Іван Іванович (1907-1989) — український мовознавець і педагог, доктор філологічних наук (1961), професор (1963).
 Ковалик Іван Ігорович:
 Ковалик Іван Ігорович ( 1990) — український громадський діяч, волонтер, заступник Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молодіжний Націоналістичний Конгрес», помічник-консультант народного депутата України 8-го скликання Андрія Левуса.
 Ковалик Іван Ігорович ( 1984) — український футболіст, гравець ФК «Самбір».

Примітки 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок